Tapejaromorpha è un gruppo di pterosauri facente parte del sottordine Pterodactyloidea.

Tapejaromorpha venne definito nel 2014 da Andres e colleghi, definendolo come il clade più inclusivo contenente Tapejara ma non Quetzalcoatlus. Martill e Naish avevano precedentemente proposto questa stessa definizione per Tapejaridae, ma non l'hanno formalizzata. Andres e colleghi invece hanno definito Tapejaridae più restrittivamente, come il clade Tapejara + Sinopterus.

Note

Altri progetti 

Pterosauri